Соната для фортепиано № 1 — название нескольких классических произведений:
 Соната для фортепиано № 1 — соната Бетховена.
 Соната для фортепиано № 1 — соната Рахманинова.
 Соната для фортепиано № 1 — соната Скрябина.
 Соната для фортепиано № 1 — соната Шопена.
 Соната для фортепиано № 1 — соната Шумана.